Tarjeta monedero puede referirse a:

Tarjeta monedero, un sistema de micropagos que se realizan mediante una tarjeta recargable; o
Monedero, una tarjeta de transporte usada en Buenos Aires.